Die ePojisteni.cz liga 2016/17 war die 24. Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball der Männer. Erstmals trug die Liga aus Sponsorengründen den Namen ePojisteni.cz liga.

Die beiden Erstplatzierten der Saison nahmen gemäß der UEFA-Fünfjahreswertung an der Qualifikation zur UEFA Champions League 2017/18 teil. Die Mannschaften auf den Plätzen drei und vier nahmen an der Qualifikation zur UEFA Europa League 2017/18 teil.

Der Titelverteidiger war Viktoria Pilsen.

Stadien und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016/17